Der Ungarische Volleyballpokal der Frauen () wird seit 1951 ausgetragen und vom ungarischen Volleyballverband Magyar Röplabda Szövetség organisiert. Rekord-Pokalsieger ist die Volleyballabteilung von Újpesti TE mit insgesamt 12 Pokalsiegen.

Pokalsieger

Weblinks 
 A Női Röplabda Magyar Kupa Döntősei (Liste der Pokalsieger)

Pokal, Frauen
Volleyballpokal, Frauen